Prochilus Bleeker, 1865 – synonim rodzaju ryb Amphiprion
 Prochilus Klein,1775 – synonim rodzaju ryb Premnas